Селенгуши — название нескольких населённых пунктов:
 Селенгуши — село в Нурлатском районе Республики Татарстан.
 Селенгуши — село в Пестречинском районе Республики Татарстан.